Анато́лий Мака́ров:
 Макаров, Анатолий Анатольевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Макаров, Анатолий Васильевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 
 Макаров, Анатолий Петрович (1912—2002) — инженер-полковник, лауреат Сталинской премии, почётный строитель Байконура.
 Макаров, Анатолий Сергеевич (род. 1940) — советский и российский писатель и журналист.